Münzturm steht für:

 Berliner Münzturm
 Münzturm, auch Münzerturm, Teil der Burg Hasegg und Wahrzeichen von Hall in Tirol
 Munttoren, Amsterdam, Niederlande 
 Münzturm Goleniów, Polen 
 Mynttornet, Fardume slott, Schweden 
 Der Münzturm, Roman von Alfons von Czibulka (1936)